Ben Rienstra (1990), Nederlands voetballer
 Daan Rienstra (1992), Nederlands voetballer
 Dick Rienstra (1941–2021), Nederlands zanger en acteur
 Petrus Jan Rienstra van Stuyvesande (1905–1980), Nederlands bankier
 Robin Rienstra (1976), Nederlands acteur en voice-over
 Yora Rienstra (1981), Nederlands cabaretière, actrice en presentatrice